Порто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 201,43 км². Население — 222 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы